Le Stade Daniel Rodrigues Leal (en ), également connu sous le nom de Stade municipal Daniel Rodrigues Leal (en ) et également surnommé le Rodrigão, est un stade de football brésilien situé dans la ville de Santa Quitéria do Maranhão, dans l'État du Maranhão.

Le stade, doté de  places, sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football du Santa Quitéria Futebol Clube.

Histoire

Événements

Notes et références 

Stade de football au Maranhão
Stade portant le nom d'une personnalité